

Гейтсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Гейтсвілл — місто, штат Техас